Pasquale puede hacer referencia a:

 Pasquale Amato, barítono italiano.
 Pasquale Bocciardo, escultor italiano.
 Pasquale Ottino, llamado Pasqualotto, pintor italiano. 
 Pasquale Paoli, patriota corso. 
 Pasquale Rizzoli, escultor italiano.

 Arnaud Di Pasquale, jugador profesional de tenis francés.
 Giuseppe Antonio Pasquale, botánico y ferviente patriota italiano.
 Jorge Di Pascuale, sindicalista argentino.
 Joseph de Pasquale, viola estadounidense.

Véase también 
 Pascal
 Pascale
 Pascual
 Pasqual